Andrzej Chryzostom Załuski (1650 ca. -1711) – vescovo polacco
 Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758) – vescovo polacco
 Józef Andrzej Załuski (1702-1774) – vescovo polacco